Camellia:
 Camellia — род растений семейства Чайные, камелия.
 Camellia — алгоритм симметричного блочного шифрования.